Cremino – cioccolatino di origine torinese
 Cremino – gelato prodotto dall'Algida